Джон Грэм (; 31 августа 1975, Денвер, Колорадо) — профессиональный американский хоккеист. Амплуа — вратарь.

На драфте НХЛ 1994 года был выбран в 9 раунде под общим 229 номером командой «Бостон Брюинз». 13 января 2003 года обменян в «Тампу Бэй Лайтнинг». 1 июля 2006 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Каролиной Харрикейнз».

В 2008 году подписал контракт с командой «Авангард» (Омск), но уже в середине сезона был отчислен из команды в связи с частым употреблением алкоголя и дракой в одном из омских клубов.

В 2010 году подписал контракт с командой «Колорадо Эвеланш».

Награды 
 Обладатель Кубка Стэнли, 2004 («Тампа Бэй Лайтнинг»)

Статистика 

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки «Олбани Ривер Рэтс»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки «Лейк Эри Монстерз»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Обладатели Кубка Стэнли
Выпускники Государственного университета Лейк-Супериор
Задрафтованные ХК «Бостон Брюинз»